Стрекоза двупятнистая, или корзиночница двупятнистая, или бабка двупятнистая, эпитека двупятнистая, () — вид разнокрылых стрекоз из семейства бабок.

Описание 

Длина составляет 55—65 мм, брюшко — 39—43 мм, заднее крыло — 38—44 мм
В основании задних крыльев по большому чёрному пятну. Окраска лишена металлического блеска. Грудь светло-коричневого цвета. Брюшко толстое, несколько сжатое; желтовато-бурое, сверху с голубоватой полоской. Передний край крыльев окрашен в интенсивно-желтый цвет.

Ареал 
Транспалеарктический вид. Встречается в Европе, широко распространена по всей Европейской части России, а также на территории Сибири и Дальнего Востока.

На Украине вид зарегистрирован в Западной Лесостепи, Прикарпатье, в Житомирской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Одесской и Херсонской областях. На западе Украины сейчас чрезвычайно редкий, в Киевской области — обычный вид.

Биология 
Время лёта: конец мая — начало июля. Вид связан с различными типами стоячих водоёмов, особенно небольших и заросших плавающей растительностью. Часто вид встречается в лесных ландшафтах. Отличается быстрым и красивым полетом. Самка откладывает яйца в воду в виде длинного шнура, который выпускает во время низкого полета при касании кончиком брюшка поверхности водной глади. Личинки ведут придонный образ жизни. Развитие личинок длится 2—3 года.

Примечания 

Бабки (насекомые)
Насекомые Евразии
Животные, описанные в 1825 году